Big Creek Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Big Creek Peak (Idaho)
 Big Creek Peak (Nevada)